Miejscowości w USA:
 Roanoke Rapids – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
Gminy w USA:
 Roanoke Rapids (ang. Roanoke Rapids Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax